Баттамбанг:

 Баттамбанг — провинция (кхет) в северо-западной части Камбоджи.
 Баттамбанг — город в Камбодже.